«Avengers Assemble: Music from and Inspired by the Motion Picture» — музыкальный альбом с саундтреком к фантастическому боевику Мстители режиссёра Джосса Уидона.

В марте 2012 британская рок-группа Soundgarden на своей странице в Facebook объявила, что их первая за 15 лет новая песня под названием «Live to Rise» войдёт в саундтрек к фильму «Мстители». Индийская рок-группа Аgnee выпустила сингл «Hello Andheron», который был включен в индийскую версию фильма. В том же месяце Marvel выпустили полный трек-лист альбома Avengers Assemble, который был выпущен на Hollywood Records 1 мая 2012 года. В альбом также должна была быть включена кавер-версия песни AC/DC «Shoot to Thrill», исполненная группой Theory of a Deadman.

Список композиций

Чарты

Примечания

См. также 
 The Avengers: Original Motion Picture Soundtrack

Ссылки 
 
 Гитарист Velvet Revolver создал мультипликационную группу
 Новый сингл Soundgarden войдет в саундтрек к «Мстителям»

Саундтреки 2012 года
Рок-саундтреки
Саундтреки серии фильмов о Мстителях
Альбомы Hollywood Records